Оттон I, герцог Брауншвейг-Люнебурга () — князь Люнебурга в 1520—1527 годах и владетель Харбурга в 1527—1549 годах.

Жизнь 
Старший сын Генриха I (1468—1532), герцога Брауншвейг-Люнебургского (1486—1520), и Маргариты Саксонской (1469—1528), дочери курфюрста Эрнста Саксонского (1441—1486) и Елизаветы Баварской (1442—1484).

Подобно своим братьям, Эрнсту и Францу, он учился в Виттенберге, где на него повлияли реформаторские идеи Мартина Лютера. Позднее он инициировал введение Реформации в княжестве Люнебург. Когда его отец вынужден был оставить правление в 1520 году в результате своей роли в епархиальной вражде Хильдесхайма и отправиться в изгнание во Францию, Оттон принял бразды правления в княжестве вместе со своим братом Эрнстом. Поскольку у княжества были большие долги, всем войтам были пожалованы лены, за исключением Schlossvogtei из Целле. Главным приоритетом во время его правления было улучшение финансового положения герцогства. В 1527 году Отто женился на Мете фон Кампе, женщине невысокого положения; он больше не смог оставаться князем Люнебурга и ему в качестве компенсации было пожаловано баронство Харбург.

Дети 
 Анна (1526—1527)
 Оттон (1527)
 Эрнст (1527—1540)
 Оттон II (1528—1603)
 Фридрих (1530—1533)
 Маргарита (1532—1539)
 Сусанна (1536—1581)

Генеалогия

Примечания

Литература 
 Geckler, Christa (1986). Die Celler Herzöge: Leben und Wirken 1371–1705. Celle: Georg Ströher. . 

Средний Люнебургский дом
Князья Люнебурга
Герцоги Брауншвейг-Люнебурга
Правители Европы XVI века